Landeskrone steht für
 Landeskrone, Berg bei Görlitz 
 Grube Landeskrone, Bergwerk bei Wilnsdorf-Wilden 
 Landeskrone, Bergkuppe in Radebeul, siehe Wettinshöhe

Siehe auch:
 Burg Landeskron, abgegangene Burganlage über der bayerischen Stadt Regensburg
 Landskron
 Landskrona, Stadt in Schweden
 Landskrone